Die finnische Fußballnationalmannschaft der Frauen repräsentiert Finnland im internationalen Frauenfußball. Die Nationalmannschaft ist dem finnischen Fußballverbandes unterstellt und wurde von 2017 bis 2022 von Anna Signeul trainiert. In Anlehnung an die „Huuhkajat“ (Uhus) genannte Herrennationalmannschaft Finnlands, wird sie „Helmarit“ oder „Helmipöllöt“ (dt. Raufußkäuze; wörtlich übersetzt: Perleneulen) genannt.

Zur Euro 2005 qualifizierte man sich erstmals und erreichte völlig überraschend das Halbfinale. Der Verband konnte erstmals die Früchte einer erfolgreichen Nachwuchsarbeit einfahren. 2009 fand die 10. Europameisterschaft in Finnland statt, so dass Finnland als Gastgeber automatisch qualifiziert war. Die finnische Mannschaft erreichte nach zwei Siegen in der Vorrunde das Viertelfinale, wo die Mannschaft mit 2:3 gegen England verlor. Die finnische Auswahl nahm 2013 in Schweden zum dritten Mal an einer Frauenfußball-Europameisterschaft teil, schied aber bereits in der Vorrunde aus. Für die auf 16 Teilnehmer aufgestockte EM 2017 konnten sich die Finninnen als einziger Teilnehmer der vorherigen EM nicht qualifizieren.

Turnierbilanz

Weltmeisterschaft

Europameisterschaft

Olympische Spiele

Nordische Meisterschaft

Algarve-Cup 
Die Nationalmannschaft nahm an 18 Austragungen des Algarve-Cups teil, an dem alljährlich nahezu alle der besten Frauen-Nationalmannschaften teilnehmen. Das beste Ergebnis ist der fünfte Platz bei der zweiten Austragung 1995. Seit 2012 nimmt die Mannschaft am parallel stattfindenden Zypern-Cup teil.

Zypern-Cup 
 2008 – 2011: nicht teilgenommen
 2012: 6. Platz
 2013: 7. Platz
 2014: 12. Platz (Letzter Platz)
 2015: 9. Platz
 2016: 8. Platz (Letzter Platz)
 2017: nicht teilgenommen
 2018: 11. Platz
 2019: 9. Platz
 2020: 2. Platz
 2021, 2022: nicht ausgetragen
 2023: 1. Platz

Aktueller Kader 
Siehe auch: Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2022/Finnland#Kader

In der Tabelle sind die Spielerinnen aufgeführt, die für den Zypern-Cup 2023 nominiert wurden.

Folgende Spielerinnen wurden zudem 2020, 2021 und 2022 nominiert:

Bekannte Spielerinnen 

 Jessica Julin (AIK Solna)
 Laura Österberg Kalmari (AIK Solna)
 Anne Mäkinen (Bälinge IF)
 Sanna Malaska (HJK Helsinki)
 Minna Mustonen (Bälinge IF)
 Essi Sainio (SC Freiburg)
 Jessica Thorn (HJK Helsinki)
 Sanna Valkonen (AIK Solna)

Spiele gegen Nationalmannschaften deutschsprachiger Länder 

Alle Ergebnisse aus finnischer Sicht.

Deutschland

Schweiz

Österreich

Siehe auch 
 Finnische Fußballnationalmannschaft

Weblinks 

 Seite des finnischen Verbandes
 RSSSF-Archiv: Alle Spiele
 Fansoccer.de: Interview mit Michael Käld
 Finnland auf der FIFA-Homepage

Einzelnachweise 

Finnland
 
Fussball Frauen